Cantanhede kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cantanhede, Brasilien, Maranhão, 
 Cantanhede kommun, Brasilien,

Portugal 

 Cantanhede, Portugal, Coimbra, 
 Cantanhede kommun, Portugal, 
 Cantanhede (freguesia), Coimbra, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar